Rone steht für:
 Rone, abgehauener, umgefallener Baumstamm/-klotz (veraltet)
 Rone (Arkansas), Ort im Jefferson County, Arkansas, Vereinigte Staaten
 Rone (Künstler), australischer Street-Art-Künstler
 Rone (Gotland), Ort auf der Insel Gotland, Schweden
 Rone (Musiker) (* 1980 als Erwan Castex), französischer Musikproduzent und Künstler
 Jemera Rone († 2015), US-amerikanische Menschenrechtsaktivistin
 Rinspeed Rone, Automodell der Marke Rinspeed

Roné steht für:
 Marina Cecilie Roné (* 1967), dänische Schriftstellerin und Journalistin

Siehe auch:
 Rhone (Begriffsklärung)
 Rohne (Begriffsklärung)